Барбари — многозначный термин.

 Икрима аль-Барбари — исламский богослов, толкователь Корана.
 Барбари, Якопо де (1440—1516) — итальянский художник эпохи Возрождения.
 Барбари — один из видов иранской лепешки.

См. также 
 Барбара